Moucherolle de Tumbes est un nom porté par deux espèces de passereaux de la famille des Tyrannidae :

 Tumbezia salvini, principalement appelé Pitajo de Tumbes, mais qui est également connu sous le nom de Moucherolle de Tumbes ;
 Contopus punensis, principalement appelé Moucherolle de Puna, mais qui est également connu sous le nom de Moucherolle de Tumbes.

Références 

Tyrannidae
Oiseau d'Amérique du Sud